Todd House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Todd House (Alabama), ID-Nr. 86003665
 Todd House (Iowa), ID-Nr. 75000689
 Todd House (Maine), ID-Nr. 80000258